Atempause
 ist ein Begriff aus der Medizin, der oft auch als Metapher genutzt wird.

Atempause bzw. Die Atempause ist der Titel folgender literarischer Werke:
 Die Atempause (Primo Levi) (La tregua), autobiografischer Bericht von Primo Levi (1963)
 Atempause (Peter Schneider), Essay-Monografie von Peter Schneider (1977)
 Atempause (Waltraud Ahrndt), Roman von Waltraud Ahrndt (1978)

Atempause bzw. Die Atempause ist der Titel folgender Filme:
 Atempause (1997) (La tregua), italienischer Spielfilm von Francesco Rosi
 Atempause (2017), deutscher Fernsehfilm von Aelrun Goette

Siehe auch:
 Ohne Atempause, russischer Roman von Ilja Ehrenburg (1935)
 Keine Atempause – Düsseldorf, der Ratinger Hof und die Neue Musik, Dokumentarfilm von Oliver Schwabe (2016)